

Patronyme 

 Mahfuz Anam (né en 1950), journaliste et éditeur bangalais ;
 Tahmima Anam (née en 1975), romancière et journaliste.

Toponyme 

 Anam, village de la commune de Martap dans la région de l'Adamaoua, au Cameroun ;
 Anam, station du métro de Séoul, en Corée du Sud.

Sigle 
ANAM peut désigner :
 Agence nationale de l'assurance maladie, au Maroc.